Nemaha kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Nemaha (Iowa)
Nemaha (Nebraska)